Isbrytaren kan syfta på:

 Isbrytare – en typ av fartyg
 Isbrytaren I (Göteborg)
 Isbrytaren II (Göteborg)
 Isbrytaren III – i Göteborg
 Isbrytaren (Norrköping)
 Isbrytaren I (Norrköping)
 Isbrytaren I (Stockholm)